Obligationenrecht kann bezeichnen:
 Obligationenrecht (Liechtenstein), ein Teilgebiet des Privatrechts im Fürstentum Liechtenstein
 Obligationenrecht (Schweiz), ein Teilgebiet des Privatrechts in der Schweiz
 Obligationenrecht (Türkei), ein Teilgebiet des Privatrechts in der Türkei

Siehe auch: Vertragsrecht, Deliktsrecht und Bereicherungsrecht für rechtsvergleichende Abhandlungen der betroffenen Rechtsgebiete sowie Schuldrecht